

Letteratura 
 Eduardo Montagner Anguiano (1975) – scrittore messicano

Sport 
 Gildo Montagner (1917-????) – calciatore italiano